Nari Dagh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Nārī Dāgh (berg i Mazandaran), 
 Nārī Dāgh (berg i Golestan), 

Robotskapade Iranförgreningar